Le terme barbarie peut faire référence à :
 le pays des Barbares, c'est-à-dire les contrées étrangères à l'Empire romain ;
 la côte des Barbaresques, c'est-à-dire le littoral du Maghreb du Maroc à la Libye ;
 une extrême cruauté ;
 le Canard de Barbarie ;
 le Macaque de Barbarie ;
 l'orgue de Barbarie ;
 la Figue de Barbarie ;
 la parc national de la Langue de Barbarie au Sénégal.